Наливная — может означать:

 Наливная — село.
 Наливная (приток Ялынки) — река.
 Наливная (станция) — станция Приволжской железной дороги в Саратовской области России.